Amerikai Egyesült Államok
 Barlow (Alabama)
 Barlow (Észak-Dakota)
 Barlow (Kentucky)
 Barlow (Missouri)
 Barlow (kisváros, Ohio)
 Barlow (nagyváros, Ohio)
 Barlow (Oregon)

 Barlow Flat Camp

 Egyesült Királyság
 Barlow (Derbyshire)
 Barlow (Észak-Yorkshire)
 Barlow Common
 Barlow Woodseats Hall

 Új-Zéland
 Barlow-folyó
 Észak-Barlow-folyó